Zintegrowany system katastralny
 Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu